El nombre Francisco Caro puede referirse a:

 Francisco Caro (1624-1667), pintor español;
 Francisco Caro Sierra (1947-), poeta español;
 Francisco Caro Palomino (1980-), músico peruano.
 Francisco José Caro,  periodista español.